Алексе́й Алекса́ндрович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Алексей Александрович (1897—1952) — полковник Советской Армии.
 Кузнецов, Алексей Александрович (1905—1950) — советский государственный и партийный деятель.
 Кузнецов, Алексей Александрович (1927—1990) — советский художник.
 Кузнецов, Алексей Александрович — депутат Верховной рады Украины IX созыва.